Бистрица — южнославянский топоним:

Населённые пункты 
 Бистрица — город в Румынии.
 Бистрица — город в Черногории.
 Бистрица — село в Благоевградской области Болгарии.
 Бистрица — село в Кюстендилской области Болгарии.
 Бистрица — село в городской области София в Болгарии.
 Бистрица — село в общине Баня-Лука в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
 Бистрица — село в общине Градишка в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
 Бистрица — село в общине Битола в Северной Македонии.
 Бистрица — населённый пункт в общине Лазаревац, Сербия.
 Бистрица — населённый пункт в общине Лепосавич, Сербия.
 Бистрица — населённый пункт в общине Лесковац, Сербия.
 Бистрица — населённый пункт в общине Нова-Варош, Сербия.
 Бистрица — квартал города Нови-Сад, Сербия.
 Бистрица — населённый пункт в общине Петровац, Сербия.
 Бистрица — населённый пункт в общине Црна-Трава, Сербия.

схожие
 Банска-Бистрица — город в Словакии.
 Поважска-Бистрица — город в Словакии.

Реки 
 Бистрица (приток Сирета) — река в Румынии (в исторической области Молдова).
  — река в Румынии, в Трансильвании, правый приток Шьеу.
 Бистрица (приток Кисуцы) — река в Словакии, приток Кисуцы.
 Бистрица (верхний приток Струмы) — река в Болгарии.
 Бистрица (нижний приток Струмы) — река в Болгарии и Греции.
 Бистрица (река, впадает в Ионическое море) — река в Албании.
  — река в Косово.
  — река в Болгарии.
схожие
 Пиринска-Бистрица — река в Болгарии, приток Струмы.
 Санданска-Бистрица — река в Болгарии, приток Струмы.
 Дупнишка-Бистрица — река в Болгарии, левый приток Джермана.

Другое 
 Бистрица (монастырь) — православный мужской монастырь Ясской архиепископии в митрополии Молдовы и Буковины.

См. также 
 Бистрица-Нэсэуд — жудец (уезд) в Румынии.
 Загорска-Бистрица — городская часть Братиславы.
 Бистришките баби
 Быстрица — значения.